El término Palacio del Condestable puede referirse, en esta enciclopedia:
 Palacio del Condestable (Colindres), también denominado como palacio del Infantado, de Alvarado o del Condestable, un palacio situado en el municipio cántabro de Colindres, Cantabria.
 Palacio del Condestable de Navarra en Pamplona, también denominado como Civivox Condestable, un palacio situado en la ciudad navarra de Pamplona, Navarra.
 Palacio del Condestable Iranzo, también llamado casa palacio del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo, es un inmueble de estilo mudéjar de la ciudad de Jaén, España.